Le terme Oconto peut se référer à :

Toponymes 

 Oconto (Nebraska), un village de Custer County, Nebraska, États-Unis.
 Comté d'Oconto dans l'État du Wisconsin (États-Unis).
 Oconto, ville, siège de ce comté.
 Rivière Oconto, cours d'eau passant dans la ville Oconto, au Winsonsin, États-Unis.
 Oconto Falls, ville dans Oconto, au Wisconsin, États-Unis.
 Oconto Falls High School, une école dans Oconto Falls, au Wisconsin.
 Oconto High School, une école dans Oconto, Wisconsin.
 Camp Oconto, colonie de vacances à Tichborne, Ontario, Canada.

Autres 
 Oconto, une marque de commerce notamment apposée sur des chandails. en 1945.